Hugill ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adam Hugill (* 1997), englischer Schauspieler
 Ashley Hugill (* 1994), englischer Snookerspieler